Frászkarika – régiesen frász (azaz görcs, görcsroham, epilepsziás roham) elhárítására készített eszköz a magyar népi hiedelemvilágban, babonában, továbbá szólások ennek elhomályosult emléke alapján.
Frászkarika – Veszélyes éj – 1985-ös amerikai horrorfilm Tom Holland rendezésében.
Frászkarika 2. – 1988-as amerikai film Tommy Lee Wallace rendezésében.
Frászkarika – 2011-es amerikai film Craig Gillespie rendezésében.
Frászkarika 2. – 2013-as amerikai film Eduardo Rodriguez rendezésében.